Vixen — американская порнографическая киностудия, занимающаяся производством фильмов в жанре гламурной порнографии (, glamcore).

История 
Студия была открыта в июле 2016 года французским предпринимателем, порнорежиссёром и продюсером Грегом Лански и стал третьим по счёту открытым Лански порносайтом после Blacked и Tushy. Дистрибуцией фильмов студии ранее занималась Jules Jordan Video. Начиная с декабря 2018 года дистрибуцией занимается Pulse Distribution.

В январе 2017 года, на AVN Awards, Vixen выиграл две награды в категориях «Лучшая маркетинговая кампания — имидж компании» (вместе с Blacked и Tushy) и «Лучший новый бренд», а фильм Natural Beauties одержал победу в трёх категориях. В том же месяце, на XBIZ Award, сайт стал победителем в следующих категориях: «Лучшая новая студия/направление» и «Порносайт года — видео». В конце апреля сайт стал лауреатом премии XRCO Award в категории «Наиболее высококачественный (High-End) веб-сайт», а Natural Beauties выиграл награду в категории «Лучший гонзо-фильм». В октябре того же года Natural Beauties по выбору поклонников выиграл награду NightMoves Award как «Лучший только секс/гонзо-фильм». На AVN Awards 2018 студия удостоилась награды в категории «Лучшая маркетинговая кампания — имидж компании». На XBIZ Award 2018 была названа, вместе с Blacked и Tushy, «Студией года». Также сайт получил награду в категории «Маркетинговая кампания года» (за Vixen Angel of the Month/Year). На XRCO Award 2018 сайт повторно выиграл награду в категории «Наиболее высококачественный (High-End) веб-сайт». В январе 2019 года фильм After Dark выигрывает три награды XBIZ, в том числе как «Фильм-виньетка года».

Награды и номинации

Ангелы Vixen 
Регулярно, начиная с августа 2016 года, сайт выбирает Ангелов Vixen (Vixen Angels). А в январе каждого года выбирается Ангел года (Vixen Angel of the Year).

2016—2019

2020 — настоящее время

Ангелы года

Фильмография

Сериалы 
 Club VXN
 Icons
 Natural Beauties
 Racks
 Threesome Fantasies
 Vibes
 Young & Beautiful
 Young Fantasies

Фильмы 
 After Dark

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт, посвящённый Ангелам Vixen
 Vixen на Internet Adult Film Database
 Vixen.com на Internet Adult Film Database
 Vixen на Adult Film Database

Порнографические киностудии США‎
Компании Лос-Анджелеса
Порносайты
Сайты, появившиеся в 2016 году